Patrice Tardif peut désigner :
 Patrice Tardif (1904-1989), député et ministre québécois ;
 Patrice Tardif (1970-), hockeyeur québécois.